Demòfil (historiador), historiador grec 
 Demòfil (poeta), poeta còmic atenenc 
 Demòfil (filòsof), filòsof pitagòric grec 
 Demòfil d'Himera, pintor grec 
 Demòfil (patriarca), expulsat de Constantinoble el 380